Leutwyler ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Leutwyler (* 1938), Schweizer theoretischer Physiker
 Jean-Pierre Leutwyler (* 1973), Schweizer Politiker (Freie Wähler Aargau)
 Sonja Leutwyler (* 1981), Schweizer Opern- und Konzertsängerin (Mezzosopran)